

Miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 2 
 Główczyce – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Dobrodzień 
 Główczyce – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce

Inne 
Główczyce – gmina wiejska